Кубок Турции по футболу 2021/2022 — 60-й розыгрыш данного турнира. Победитель отправится в Лигу Европы 2022/23 и сыграет с чемпионом Турции в турецком Суперкубке 2022-го года.

Бешикташ — действующий победитель.

Формат 
В турнире принимают участие 133 клуба из 4 дивизионов. Весь путь разделён на 9 раундов (с 1/256 до финала). Матчи проходят в один круг, за исключением полуфинала, где играются два матча.

Первый раунд (1/256) 
В первом раунде сыграли худшие десять клубов из третьей лиги.

Второй раунд (1/128) 
Во второй раунд попадают 45 оставшихся клубов из Третьей лиги, а также ещё пятеро победителей предыдущего раунда.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Кубок Турции на soccerway

Сезоны Кубка Турции по футболу
Спорт в Турции в 2021 году
Спорт в Турции в 2022 году
Турция